Mingfeng bezeichnet:

 Mingfeng (Pengxi), Großgemeinde (鸣凤镇) im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Mingfeng (Yuan’an), Großgemeinde (鸣凤镇) im Kreis Yuan’an in der chinesischen Provinz Hubei;
 Mingfeng (Xiangshui), Dorf (鸣凤村) in der Großgemeinde Xiangshui des Kreises Longzhou im Autonomen Gebiet Guangxi in China.